Камелија Владимирова Вескова (; Чипровци, 10. јануар 1971), познатија само као Камелија (), бугарска је поп-фолк певачица.

Камелија је своју музичку каријеру започела 1997, а први албум издала је наредне године. Два пута је позирала за магазин Плејбој, 2006. и 2008.

Песма Луда по тебе са албума Златна рибица из 1999. коришћена је у уводном делу филма Јужни ветар, српске продукције, премијерно приказаном 2018. године. Габријела Пејчев, која има гостовање у филму као певачица на свадби, нешто касније је препевала песму. Луда по тебе представља препев песме Луда за тобом Лепе Брене из 1996, која је препев песме Астатос, грчког певача Паскалиса Терзиса, из 1994. године.

Дискографија 
 Огън момиче (1998)
 Златна рибка (1999)
 Къде си ти (2001)
 Нещо горещо (2002)
 Презареждане (2004)
 Има любов (2005)
 Проект 13 (2010)
 Еротика (2010)

Спотови

Спотови на страним језицима

Тв верзије

Референце

Спољашње везе 
 
 
 

Рођени 1971.
Ћипровчани
Бугарске певачице
Поп-фолк певачи